Іба́ньєс () — прізвище іспанського походження, також розповсюджене в країнах Латинської Америки. Відомі носії:

 Арнольдо Ібаньєс-Фернандес (* 1927) — український кінематографіст іспанського походження, Заслужений діяч мистецтв України (1987).
 Вісенте Бласко Ібаньєс (* 1867 — † 1928) — іспанський письменник і політичний діяч.
 Карлос Ібаньєс Гарсія (* 1931) — чилійський футболіст.
 Карлос Ібаньєс дель Капмо (* 1877 — † 1960) — чилійський військовик і політик, презилент Чилі (1927—1931 та 1952—1958).
 Осмар Ібаньєс (1988) — іспанський футболіст, опорний півзахисник.

Іспанські прізвища